Rhondda peut désigner :

Géographie

Toponymes 
 la ou les Rhondda, une rivière du sud du pays de Galles dotée de deux affluents :
 Rhondda Fawr, cours le plus large,
 Rhondda Fach, cours le plus petit,
 la  (ou la Vallée des Rhondda), une vallée du pays de Galles anciennement exploitée pour le charbon ;

Divisions administratives 
 le borough de la Rhondda, un ancien borough municipal, en vigueur entre 1897 et 1974 (sous le nom de district urbain de la Rhondda entre sa fondation et 1955) ;
 le borough de la Rhondda, un ancien district administratif du comté du Mid Glamorgan, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le borough de comté de Rhondda Cynon Taf, une zone principale, en vigueur depuis 1996 ;

Divisions électorales 
 Rhondda, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Rhondda, une circonscription du Parlement britannique utilisée entre 1885 et 1910 et depuis 1974 pour les élections générales de la Chambre des communes ;
 , une section électorale de Rhondda Cynon Taf ;
 , une ancienne circonscription du Parlement britannique utilisée entre 1918 et 1970 pour les élections générales de la Chambre des communes ;
 , une ancienne circonscription du Parlement britannique utilisée entre 1918 et 1970 pour les élections générales de la Chambre des communes ;

Personnes 
  (1944), une photographe et une artiste néo-zélandaise ; 
  (1941-2010), une pianiste classique australienne ;
  (1945), une zoologiste australienne ;
  (1926-2014), un mannequin australien ;

Autres cas 
 Cwm Rhondda, un hymne religieux ;
 Glan Rhondda, nom originel de Hen Wlad fy Nhadau, l’hymne national du pays de Galles ;
 , un titre nobiliaire de la pairie du Royaume-Uni créé en 1918 pour David Alfred Thomas.